Эрик Хуберт Грин (; ) — английский хоккеист на траве, нападающий. Олимпийский чемпион 1908 года.

Биография 

Эрик Хуберт Грин родился 28 августа 1878 года в британском городе Лезерхед.

Покинув школу святого Марка в Виндзоре, играл в хоккей на траве за команду «Стейнс» и сборную Мидлсекса на позиции левого крайнего нападающего. В 1902—1908 годах выступал за сборную Англии, с которой одержал 16 побед.

В 1908 году вошёл в состав сборной Англии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл на позиции нападающего, был капитаном команды, провёл 3 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Франции.

По окончании игровой карьеры был хоккейным корреспондентом газеты The Times.

Умер 23 декабря 1972 года в британской деревне Стэнфорд-Дингли.

Примечания 

Спортсмены по алфавиту
Хоккеисты на траве Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Журналисты Великобритании
Хоккеисты на траве Англии
Спортивные журналисты
Игроки мужской сборной Англии по хоккею на траве